Kassai Ilona (1928) színművész
 Kassai Ilona (1945–2020) nyelvész, beszédkutató